

События 
 6 апреля — произошла битва при Лас-Салинас (Перу). Франсиско Писарро и его братья нанесли поражение Диего де Альмагро.
 23 апреля — генеральное собрание требует изгнания из Женевы Кальвина и Фареля в 3-дневный срок. Руководители реформационной партии, в том числе Кальвин, вынуждены бежать из Женевы. Кальвин и Фарель уезжают в Берн, выступают на Швейцарском синоде в Цюрихе.
 26 апреля у Куско произошло решающее сражение, в котором победил Франсиско Писарро, а его противник Диего де Альмагро попал в плен.
 Турецко-персидская война (1514—1555). Турки захватили Ван и его окрестности.
 8 июля — обезглавлен приговорённый к смерти Диего де Альмагро.
 Летом — папа Павел III сумел создать антитурецкую «Священную лигу», в которую вошли Папское государство, Испания, Венецианская республика, Генуэзская республика и Мальтийские рыцари.
 28 сентября — морская битва при Превезе между турками и венецианцами.
 6 августа — испанские колонизаторы во главе с Кесада в 1538 году основали город в районе, который был центром древней цивилизации индейцев чибча, и на месте расположения индейской крепости Баката. Город испанцы назвали Санта-Фе-де-Богота. Санта-Фе — это католический праздник Преображения, 6 августа, в этот день был заложен город. Тогда город стал столицей Новой Гранады — такое название Кесада дал завоёванной территории. Со временем осталось только окончание названия города — Богота, будущая столица Колумбии.

 На сейме в Польше шляхта поддержала Сигизмунда, потребовавшего редукции (возврата) заложенных коронных имений.
 Пётр Рареш сделал попытку освободиться от турецкой зависимости, но из-за предательства бояр потерпел поражение. Турецкие и татарские войска во главе с султаном Сулейманом в ходе похода временно оккупировали Молдавию, отторгнув от неё часть земель между Прутом и Днестром.
 1538—1539 — Испанские гранды отказались вотировать новый налог и были лишены права являться на заседания кортесов.
 1538—1580 — Казахский хан Хакк-Назар, сын Касым-хана. Пытался расширить владения, используя междоусобицы ногайских феодалов.

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1538 году
 Асикага Ёсихидэ — 14-й сёгун сёгуната Муромати.
 Бароний, Цезарь — католический историк, кардинал, член конгрегации ораторианцев.
 Борромео, Карло — кардинал и святой католической церкви. Один из самых видных деятелей Контрреформации, инициатор реформы монашеских орденов.
 Могровехо, Торибио де — испанский миссионер, второй архиепископ Лимы, святой католической церкви. Фактический создатель церковной организации в Южной Америке.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1538 году
 Глинская Елена Васильевна — вторая жена московского великого князя Василия Ивановича, мать Ивана Грозного, регентша на время малолетства.
 Аския Мохаммед I — третий император Сонгая, прозванный великим из-за своих успешных завоеваний.
 Альмагро, Диего де — испанский конкистадор, один из завоевателей Перу.
 Альтдорфер, Альбрехт — немецкий художник, мастер живописных картин и гравюр на исторические и религиозные сюжеты. Глава и самый выдающийся представитель Дунайской школы живописи.
 Говард, Элизабет — графиня Уилтшир и Ормонд, мать Анны Болейн, второй супруги короля Англии Генриха VIII, бабушка королевы Елизаветы I.
 Гритти, Андреа — 77-й венецианский дож.

См. также